Прицепыши  — семейство водных насекомых из отряда жесткокрылых. В ископаемом состоянии известны с олигоцена (†Dryops eruptus).

Описание 
Тело жуков узкое и длинное, иногда продолговато-овальное, сверху сильно или умеренно выпуклое, густо опушено. Окрас тёмный. Голова не полностью вытянута в переднегрудной сегмент. Усики со сближенными основаниями, 9-11-члениковые, короткие, ушковидные.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается около 280 видов из 33 родов.

Распространение 
Семейство имеет почти всесветное распространение. Максимальное видовое разнообразие отмечено в тропических районах в  Афротропике, Неотропике и Ориентальной области.

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Family Dryopidae — Long-toed Water Beetles
 Определитель водных жуков России: семейство Dryopidae

 
Семейства насекомых